E28 può riferirsi a:

Codici 
E28, codice ECO di alcune linee della variante Sämish della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E28, da Berlino a Minsk
BMW E28, automobile prodotta dalla BMW